Се́льское поселе́ние «Нижнеи́волгинское» — муниципальное образование в Иволгинском районе Бурятии.

Административный центр — село Нижняя Иволга.

Население

Состав сельского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Иволгинского района
Сельские поселения Бурятии